Marc Lesan i Morillas (Barcelona, 17 de noviembre de 2000), más conocido como Marc Lesan, es un youtuber, streamer y realizador catalán.

Trayectoria 
Comenzó subiendo vídeos a su canal de YouTube, donde su contenido se centraba en el humor y la crítica a la sociedad catalana. En abril de 2020 publicó en ese mismo canal el vídeo "LA GENERACIÓ PERDUDA - Qui entreté als joves en català?" (La generación perdida - Quién entretiene a los jóvenes en catalán?), en el que criticaba la falta de contenido en catalán para jóvenes en las principales televisiones autonómicas catalanas. Desde ese momento comenzó a producir todo su contenido en catalán.

A raíz de la notoriedad propiciada por su vídeo, pasó a formar parte de la plataforma digital Canal Malaia, fundada por la influencer Juliana Canet. Dicha plataforma tiene el objetivo de promover la creación de contenido en catalán a través de internet.

Es también colaborador en el programa Els experts (Los expertos) en iCat.

En 2021 se convirtió en colaborador del matinal radiofónico Matina, Codina! en RAC105, puesto que abandonó en julio de 2022.

Desde 2022 es streamer y community manager de Alguna pregunta més? (APM), programa de televisión satírico emitido en TV3.

Distinciones 
En 2019 fue finalista del concurso Visualsound, organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, con el cortometraje L'Endemà.

Referencias 

Hombres
Youtubers de España
Nacidos en 2000
Personalidades de Internet de España